Волды́рник я́годный (, ранее — ) — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства . Ранее выделялся в отдельный род Волдырник (Cucubalus).

Ботаническое описание 
Волдырник — многолетнее травянистое растение. Стебли прямостоячие, слабоопушённые.

Листья узкие, на черешках.

Цветки собраны в рыхлые дихазиальные соцветия на верхушке побега. Чашечка жёлто-зелёная, колокольчатая, с 5 выраженными зубцами. Венчик желтовато-белый, разделён на 5 узких двудольных лепестков. Пестики в количестве трёх, тычинки в количестве десяти. Завязь нижняя, трёхгнёздная.

Плод ягодовидный, при созревании чёрный, затем высыхающий. Семена чёрные, фасолевидные.

Число хромосом 2n = 24.

Ареал 
Волдырник широко распространён в районах Евразии и Северной Африки с умеренным климатом.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Смолёвка
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum